Mamerthes är ett släkte av fjärilar. Mamerthes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Mamerthes